Полдневица — посёлок в Поназыревском районе Костромской области России. Центр Полдневицкого сельского поселения.

Посёлок расположен на одноимённой реке. Через Полдневицу проходит ведомственная железная дорога Супротивный — Малое Раменье.

История 
Полдневица была основана в 1938 году как посёлок лесорубов. В 1958 году получила статус посёлка городского типа. С 1997 года — сельский населённый пункт. Основными предприятиями Полдневицы были Шортюгский леспромхоз, Шортюгское предприятие промышленно-железнодорожного транспорта, ПТУ-13, Полдневицкое лесничество и Шортюгское лесничество.

Население 
Численность населения Полдневицы:

Примечания 

Населённые пункты Поназыревского района